Luisa Carlota de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Louise Charlotte von Sachsen-Altenburg; Altemburgo, 11 de agosto de 1873-ibidem, 14 de abril de 1953) fue una noble alemana. Era princesa de Sajonia-Altemburgo por nacimiento, y por matrimonio princesa de Anhalt.

Biografía 
Era hija del príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, la princesa Augusta de Sajonia-Meiningen. Su padre era hijo del duque Jorge de Sajonia-Altemburgo y un hermano menor del duque Ernesto I de Sajonia-Altemburgo. La madre de Luisa Carlota era hija del duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen y de la princesa María Federica de Hesse-Kassel. Su tío, Ernesto I, fue sucedido como duque reinante de Sajonia-Altemburgo por su hermano, Ernesto II de Sajonia-Altemburgo.

Luisa Carlota murió en Altemburgo en 1953, a la edad de 79 años.

Matrimonio e hijos 
Se casó con Eduardo, el hijo del duque Federico I de Anhalt, en Altemburgo, el 6 de febrero de 1895. Se divorciaron el 26 de enero de 1918, unos meses antes de que él reinase brevemente como duque de Anhalt. Tuvieron seis hijos conjuntamente:
 Federica Margarita (1896), murió a los pocos días de nacer.
 Leopoldo Federico Mauricio Ernesto Constantino Ariberto Eduardo (1897-1898), murió a la edad de 1 año.
María Augusta (1898-1983), casada con el príncipe Joaquín de Prusia, el hijo menor del emperador Guillermo II de Alemania.
Joaquín Ernesto (1901-1947), el último duque de Anhalt.
 Eugenio (1903-1980), casado con Anastasia Jungmeier (1901-1970). Su hija, Anastasia, se casó con María Manuel, margrave de Meissen.
 Wolfgang Alberto Mauricio Federico Guillermo Ernesto (1912-1936), fallecido a la edad de 23 años.

Ancestros 

Princesas de Anhalt por matrimonio
Princesas de Sajonia-Altenburgo
Nobles alemanas del siglo XX
Nacidos en Altemburgo